Unterneudorf ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Stadt Buchen im Odenwald

 eine Ortschaft von Passail in der Steiermark, siehe Unterneudorf (Gemeinde Passail)
 eine Ortschaft und Katastralgemeinde von Aigen-Schlägl in Oberösterreich, siehe Unterneudorf (Gemeinde Aigen-Schlägl)